Austria:
 Sankt Marein bei Graz – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung
 Sankt Marein im Mürztal – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag
 Sankt Marein-Feistritz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Murtal

Zobacz też:
 St. Marein